Il singolare del Romanian Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alberto Berasategui ha battuto in finale 6–1, 7–6 (7–5) Carlos Moyá.

Teste di serie

  Boris Becker (primo turno)
 n/a
  Carlos Moyá (finale)
  Alberto Berasategui (campione)

 Francisco Clavet (quarti di finale)
n/a
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Jiří Novák (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Romanian Open 1996
ATP Tour 1996